Федорин Роман Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федорин Ярослав Володимирович — народний депутат України 2-го та 3-го скликань.
українські прізвища